

Geografia

Francia 
 Labergement-du-Navois – ex comune ora frazione di Levier, comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Labergement-Foigney – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Labergement-lès-Auxonne – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Labergement-lès-Seurre – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Labergement-Sainte-Marie – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Pagine correlate 
Abergement – pagina di disambiguazione
L'Abergement (disambigua) – pagina di disambiguazione